Okręty US Navy o nazwie USS "Boxer":
 Pierwszy "Boxer" (1815) był 14 działowym okrętem żaglowym, który wszedł do służby w 1815.
 Drugi "Boxer" (1832) był 10 działowym szkunerem, który wszedł do służby w 1832.
 Trzeci "Boxer" (1865) był konfederackim łamaczem blokady "Tristram Shandy", który został zajęty w czasie wojny secesyjnej 15 maja 1864.
 Czwarty "Boxer" (1905) był szkolną brygantyną, która weszła do służby 11 maja 1905.
 Piąty "Boxer" (CV-21) był lotniskowcem, który został zwodowany 14 grudnia 1944 i wszedł do służby 16 kwietnia 1945.
 Szósty "Boxer" (LHD-4) jest okrętem desantowym, który wszedł do służby 11 lutego 1995.

Boxer